Топорнин — русская фамилия; происходит от прозвища Топорня, возможно, указывающего на место рождения или проживания.

Известные носители 
 Топорнин, Борис Николаевич (1929—2005) — российский правовед и общественный деятель, академик РАН.
 Топорнин, Дмитрий Андреевич (1846—1914) — русский генерал от артиллерии.

См. также 
 Топорков
 Топоров
 Топорня